Cruzeiro do Sul ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Cruzeiro do Sul (Acre)
 Cruzeiro do Sul (Paraná)
 Cruzeiro do Sul (Rio Grande do Sul)

Sonstiges:
 Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul, brasilianische Fluggesellschaft von 1943 bis 1993
 Cruzeiro do Sul, höchster Orden Brasiliens
 Cruzeiro do Sul (Film), 1966 von Fernando Lopes
 Bistum Cruzeiro do Sul